Seznam polkov z zaporedno številko 112.

Seznam 
 Pehotni
 112. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 112. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 112. strelski polk (ZSSR)
 112. strelski polk (Wehrmacht)
 112. pehotni polk (Wehrmacht)
 112. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 112. grenadirski polk (Wehrmacht)
 112. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 112. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 112. oklepni polk (ZDA)
 112. tankovski polk (ZSSR)
 112. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 112. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 112. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 112. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)
 112. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 112. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 112. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi